«No Strings Attached» puede referirse a:
Cine
 No Strings Attached (2011), película (comedia romántica) estadounidense - conocida como «Sin compromiso» (en España) y «Amigos con derechos» (en México).
Música
 No Strings Attached (1990), álbum de música de Meat Puppets.
 No Strings Attached (2000), álbum de música de 'N Sync.
 No Strings Attached (2005), álbum de música de Jassi Sidhu.
 No Strings Attached (2009), álbum de música de Dom & Roland.